Bibiana kan syfta på:

Geografi 
 Bibiana, Piemonte – ort och kommun i metropolstaden Turin, Piemonte, Italien
 Santa Bibiana – kyrka i östra Rom

Personer 
 Bibiana (helgon) (300-talet), italienskt helgon